Deutsche Union steht für:

 Protestantische Union, 1608 gegründete Allianz protestantischer Reichsfürsten und -städte im Heiligen Römischen Reich
 Deutsche Union (Geheimbund), auch Gesellschaft der 22 verbündeten Männer genannte Geheimgesellschaft im 18. Jahrhundert in Preußen
 Erfurter Union, preußischer Reichseinigungsversuch 1849/1850
 Deutsche Union, Sammlungsbewegung in Deutschland, die später in der Partei Deutsche Gemeinschaft aufging, siehe Deutsche Gemeinschaft (Deutschland)
 Deutsche Union (Partei), 1971 gegründete politische Partei in Deutschland, hervorgegangen aus der FDP